Die Baseball-Bundesliga 1990 war die siebte Saison der Baseball-Bundesliga. Zum ersten Mal in der Geschichte gewannen die Mannheim Tornados nicht den Titel. Dieser ging im Kölner stadtinternen Duell an die Köln Cardinals, die sich 2:1 gegen die Köln Dodgers durchsetzen konnten.



Reguläre Saison 
Die Baseball-Bundesliga 1990 war die erste Saison seit der Gründungssaison 1984, die in der regulären Saison zweigeteilt ausgetragen wurde. In den beiden Staffeln Nord und Süd spielten jeweils sechs Mannschaften um vier Play-off-Plätze.
Durch die mit dieser Änderung einhergehende Aufstockung der Bundesliga von acht auf zwölf Mannschaften erlebten vier Mannschaften ihre erste Bundesliga Saison: die Krefeld Bobbins, die Hamburg Marines und die Halle United Rangers (Halle in Westfalen) in der Bundesliga Nord sowie die Ansbach Red Sox in der Bundesliga Süd.

1. Bundesliga Nord 

Tabelle:

1. Bundesliga Süd 

Tabelle:

Play-offs 
Die Play-offs wurden ausgeweitet und umfassten durch die zweigleisige Bundesliga acht Mannschaften auch ein Viertelfinale. Für das Halbfinale konnten sich allerdings dieselben Mannschaften qualifizieren wie im Vorjahr.

Der bisherige Seriensieger Mannheim Tornados verlor im Halbfinale gegen den späteren deutschen Meister Köln Cardinals und konnte somit erstmals seit Einführung der Baseball-Bundesliga 1984 nicht den deutschen Meistertitel erringen.

Weblinks 
 Deutsche Baseball-Bundesliga 1990 (Archiv des DBV)

1990
Baseball 1990